Lorenz kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard Michael Lorenz
 Theodore K. Lorenz
 W. Lorenz
 Josef Roman Lorenz

Robotskapade auktorsförkortningar